Кумарейка — село в Балаганском районе Иркутской области

География 
Село находится в 35 км от Усть-Уды.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 1070 человек

Власть 
Село в административном плане относится к Кумарейскому муниципальному образованию Балаганского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Балаганского района